North Wootton (Norfolk), een plaats en civil parish in Engelse graafschap Norfolk
North Wootton (Somerset), een plaats en civil parish in Engelse graafschap Somerset